Úrvalsdeild kvenna är den högsta volleybollserien för damer på Island. Serien har sex lag och har funnits sedan säsongen 1973/1974. Tävlingen organiseras av det isländska volleybollförbundet, Blaksamband Íslands.

Resultat per säsong

Referenser

Externa länkar 
 Isländska volleybollförbundet 
 Serien, inklusive statistik 

Nationella högstaserier i volleyboll för damer
Volleyboll i Island